Розенмюллер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Розенмюллер, Иоганн (1615?1619—1684) — немецкий музыкант и композитор;
 Розенмюллер, Иоганн Георг (1736—1815) — немецкий богослов; Его сыновья:
 Розенмюллер, Иоганн Христиан (1771—1820) — немецкий анатом;
 Розенмюллер, Эрнст Фридрих Карл (1768—1835) — немецкий ориенталист;